Wilhelm Kusserow ist der Name folgender Personen:

* Wilhelm Kusserow (Lehrer) (1901–1983), deutscher Lehrer und Organisator neuheidnisch-völkischer Gruppen
 Wilhelm Kusserow (Kriegsdienstverweigerer) (1914–1940), deutscher Kriegsdienstverweigerer